Sanaz Marand (ur. 21 czerwca 1988 w Katy) – amerykańska tenisistka.

W przeciągu kariery zwyciężyła w jednym singlowym i dwudziestu deblowych turniejach rangi ITF. 27 października 2014 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 242. pozycję. Natomiast 9 listopada 2015 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 119. miejsce.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Amerykańskie tenisistki
Urodzeni w 1988
Ludzie urodzeni w Katy (Teksas)